Нибелунги или Нибелунгиды () — дворянский род франкского происхождения, боковая ветвь Арнульфингов.

История рода 
Родоначальником рода считается Хильдебранд I (ок.690—751), младший сын майордома Пипина Геристальского от Альпаисы, родной брат майордома Карла Мартела. Он был графом в Бургундии, также имел в Бургундии владения Перраси (в Шароле) и Божи. По имени сына Хильдебранда - Нивелона (Нибелунга) I (705/720 — 768), сеньора Перраси и Божи - род и получил своё название.

Потомки Хильдебранда I были графами Отёна, Макона, Шалона, Амьена, Вексена, Валуа.

Генеалогия потомков Хильдебранда довольно запутана и противоречива. Из рода Нибелунгов выводят происхождение Робертинов (по одной из версий, сейчас от неё практически отказались), Бозонидов (Бивинидов), Гильемидов (Отёнского дома), 1-го дома Вержи, Руэргского (Тулузского) дома, домов Семюр-ан-Брионне, Вексен и Бурбон.

Генеалогия 
Генеалогия рода известна плохо. Первый вариант генеалогии Нибелунгидов составил Леон Левиллен, позже его доработал Пьер Рише.

 

В дальнейшем генеалогия была существенно доработана Кристианом Сеттипани:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

 
Династии средневековой Европы